Алекса́ндра Никола́ева:
 Николаева, Александра Васильевна (1906—1997) — балерина, балетный педагог.
 Николаева, Александра Ивановна (1924—2015) — Герой Социалистического Труда.
 Николаева, Александра Степановна (1912—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Николаева, Александра Тимофеевна (1908—1988) — специалист по дипломатике, палеографии, источниковедению, истории России.